Гаффаргаон — топоним.

Бангладеш 
 Гаффаргаон — город, административный центр одноимённого подокруга.
 Гаффаргаон — подокруг в составе округа Маймансингх.